Creatures 2: Torture Trouble – videogioco del 1992 per Commodore 64
 Creatures 2 – videogioco del 1998 per Windows